Lüen, ancienne commune suisse du canton des Grisons.
 , groupe mafieux de Hong Kong.
 Luen Cugler, chanteuse du groupe Luen.